Ганс-Ульрих Грюнберг (; ) — немецкий шахматист, международный мастер (1982), гроссмейстер ИКЧФ (1990).

Чемпион ГДР 1980 и 1989 гг. В 1987 г. в чемпионате ГДР разделил 1—3 места с Р. Тишбиреком и Т. Петцем, но уступил в дополнительном соревновании. Бронзовый призёр чемпионата ГДР 1983 г. Чемпион ГДР среди юниоров и среди студентов. Чемпион ГДР по блицу 1975 г.

В составе сборной ГДР участник шахматной олимпиады 1990 г. и ряда международных матчей.

Победитель международных турниров в Варне (1982 г.) и Липпштадте (1991 г.).

В 1990 г. представлял ГДР в зональном турнире.

Выступал в Бундеслиге и региональных немецких лигах за клубы Münchener SC 1836 (1990—1993 гг.), PSV Duisburg (1994—1996 гг.), Schachfreunden Schwerin (2002—2003 гг.), PSV Rostock (2003—2015 гг.). В 1994 г. в составе PSV Duisburg участвовал в Кубке европейских клубов. До начала 2000-х гг. выступал в командном чемпионате Австрии за SC Inter Salzburg.

Выступал в заочных соревнованиях. В 1981 г. стал победителем 16-го чемпионата Европы по переписке. В составе сборной ГДР участвовал в финальном турнире 10-й заочной олимпиады. В начале 1990-х гг. отошел от игры по переписке.

В 1981 г. окончил математический факультет Галле-Виттембергского университета.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

 Выступления Ганса-Ульриха Грюнберг на шахматных олимпиадах

Родившиеся в округе Шверин
Шахматисты ГДР
Шахматисты Германии